Михаил (Миле) Г. Скопаков или Скопачев или Скопаче е български възрожденски просветен деец и общественик от Македония.

Биография 
Миле Скопаков е роден в големия български град Охрид, тогава в Османската империя. Учителства в Струга. След това в 1855 година е назначен за помощник на Кузман Шапкарев във взаимното училище в Охрид. После Миле се връща отново да работи като учител в Струга, където остава в периода 1857 – 1859 година.

Скопаков участва активно в борбата на охридските българи за църковна независимост.

Негови синове са писателите Климент и Петър и съдържателят на механа и революционен деец Костадин.

Кирил Пърличев, син на българския възрожденски деец и писател от Охрид Григор Пърличев, пише че Миле Скопаков бил един от интимните приятели на баща му.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Български учители
Михаил